Panáček, malý panák, může být:

 dětská hračka – postava člověka, mužská obdoba panenky
 panáček vstaváček – dětská hračka

příjmení osob
 David Panáček (* 1975) –  český basketbalista
 Jaroslav Panáček (1908–1992) –  českolipský kronikář a historik
 Jaroslav Panáček (1948) – syn, také českolipský historik
 Josef Panáček (1937–2022) –  český sportovec, střelec, olympijský vítěz
 Josef Panáček (historik) (1900–1973) – železničář a amatérský historik

Související články 
 panák

Česká příjmení